La Coupe des nations UNCAF 1997 sert à qualifier trois équipes d'Amérique Centrale pour la Gold Cup 1998.

Tour préliminaire 

|}

Phase finale 
Joué au Guatemala du 16 au .

Première phase

Groupe A

Groupe B

Seconde phase 

Le Costa Rica, le Guatemala et le Salvador sont qualifiés pour la Gold Cup 1998.

1997
Événement sportif international au Guatemala
Compétition de football au Guatemala
UNCAF
1997 au Guatemala